Acre har flere betydninger:
 Acre (flademål) – en engelsk/amerikansk arealenhed.
 Acre (stat) – en brasiliansk stat.
 Akko – en by i Israel der også kaldes Acre.